Lopuschna (kyrillisch ) ist der Name mehrerer Orte:

 Lopuschna (Bulgarien), Dorf in der bulgarischen Oblast Warna, Gemeinde Dalgopol
 Lopuschna (Lwiw), Dorf in der ukrainischen Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Lopuschna (Wyschnyzja), Dorf in der ukrainischen Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja